UEFA Women's Champions League 2014-15 var den 14. udgave af europæiske kvinders klubfodbold mesterskab, organiseret af UEFA. Finalen blev spillet den 14, maj 2015 i Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Berlin, Tyskland.

Det tyske hold 1. FFC Frankfurt vandt finalen 2-1 over det franske hold Paris Saint-Germain Féminines og vandt deres fjerde titel, hvilket var rekord.

Hold 

Den færøske klub KÍ har deltaget i alle tidligere udgaver. Debutanter er Liverpool (ENG), Brescia (ITA), Konin (POL), Amazones Dramas (GRE), FC Minsk (BLR), FC Hibernians (MLT), Rīgas (LAT) and Kočani (MKD).

Slutspil

Sekstendedelsfinaler 
Lodtrækningen til sekstendedelsfinalerne blev holdt den 22. august 2014. De første kampe blev spillet den 8. og 9. oktober, returkampene blev spillet den 15. og 16. oktober 2014.

|}

Ottendedelsfinaler 
Lodtrækningen blev afholdt den 22. august 2014. De første kampe blev spillet den 8. og 9. november, og returkampene blev spillet den 12. og 13. november 2014.

|}

Kvartfinaler 
Lodtrækningen til kvartfinaler, semifinaler og finalen (for at afgøre "hjemme"-holdet af administrative årsager) blev afholdt den 19. november 2014. Det var en åben lodtrækning uden restriktioner. De første kampe blev spillet den 21. og 22. marts, og returkampene blev spillet den 28. og 29. marts 2015.

|}

Noter

Semifinaler 
De første kampe blev spillet den 18 og 19. april og returkampene blev spillet den 25. og 26. april 2015.

|}

Finalen 

Finalen blev spillet den 14. maj 2015 på Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark i Berlin, Tyskland.

Statistik 
Statistiken inkluderer både kvalifikationsrunde og slutspil.

Topscorere 
Med 14 mål, satte Šašić ny rekord i Champions League-tiden og udlignede rekorden fra Women's Cup-tiden.

Top assists

Turneringens trup 
UEFAs tekniske undersøgningsgruppe udvalgte følgende 18 spillere som turneringens trup (all-stars holdet):

Referencer 

2014-15
Fodboldsæson 2014-15